Der VW ID.4 (Typ E2) ist ein batterieelektrisch angetriebenes SUV von Volkswagen, das im Frühjahr 2021 erstmals auf den Markt kam. Er ist nach dem ID.3 das zweite Serienfahrzeug von Volkswagen, das auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basiert. Er hat mit 4,58 m eine ähnliche Länge wie der Tiguan. Der größere ID.6 hat eine dritte Sitzreihe und ist ausschließlich für den chinesischen Markt bestimmt. Eine Version mit einem flacher auslaufenden Dach wird als ID.5 vermarktet. Das Konzeptfahrzeug des ID.4 ist der 2017 vorgestellte VW ID. Crozz.

Geschichte 
Der ID.4 konnte in Europa ab Januar 2021 bestellt werden. Bereits im Dezember 2020 waren erste Kundenfahrzeuge in den Niederlanden ausgeliefert worden. Der Verkauf startete mit insgesamt 27.000 Exemplaren Editionsmodellen ID.4 1st und ID.4 1st Max mit dem leistungsstärksten Motor, deren Kontingent von 2.000 Fahrzeugen in den USA innerhalb von acht Stunden ausverkauft war. Der günstigste Preis zum Vermarktungsbeginn im Januar 2021 (Modell Pro mit abgewählten Sonderausstattungen) betrug rund 40.000 Euro.

In Deutschland begannen die Auslieferungen des ID.4 im März 2021. Im April 2021 wurde das Topmodell GTX vorgestellt, das in der günstigsten Version ab Mai 2021 für rund 50.000 Euro bestellt werden konnte.

Anlässlich des ID. Treffens im schweizerischen Locarno präsentierte VW im September 2022 die Studie ID. Xtreme auf Basis des GTX. Sie hat eine erhöhte Bodenfreiheit für den Offroad-Einsatz und mit 285 kW (387 PS) mehr Leistung.

Produktion 

Die Produktion wurde 2020 im Volkswagenwerk Zwickau sowie in den chinesischen Werken in Foshan (FAW-Volkswagen) und in Anting (SAIC Volkswagen) aufgenommen. Der in Foshan gebaute ID.4 Crozz ist nahezu identisch zum in Europa produzierten Modell, der in Anting gebaute ID.4 X unterscheidet sich optisch von diesen und ist bei gleichem Radstand knapp 3 cm länger. Seit 2022 wird der ID.4 auch im Volkswagenwerk Emden und im Werk Chattanooga (USA) hergestellt.

Sicherheit 
Im Frühjahr 2021 wurde der ID.4 vom Euro NCAP auf die Fahrzeugsicherheit getestet. Er erhielt fünf von fünf möglichen Sternen.

Technik

Antrieb 
Die heckgetriebenen Varianten haben genau wie der ID.3 an der Hinterachse eine permanenterregte Synchronmaschine mit einer Leistung von 109 kW (148 PS) (Modell Pure) bis zu 150 kW (204 PS) und einem maximalen Drehmoment von 310 Nm eingebaut. Die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs ist elektronisch auf 160 km/h festgelegt.

Bei der Variante GTX mit Allradantrieb kommt ein zweiter, kleinerer Elektromotor mit einer Leistung von 70 kW an der Vorderachse dazu. Die Systemleistung beträgt somit bis zu 220 kW. Als Beschleunigung von 0 auf 100 km/h werden für den ID.4 mit Allradantrieb 6,2 Sekunden genannt.

Batterie und Ladefähigkeit 
Die Reichweite gibt VW für die Variante mit großer Antriebsbatterie mit bis zu 500 km nach WLTP an. Dieser Akku hat einen Energieinhalt von 77 kWh (netto). Alternativ steht ein 52-kWh-Akku zur Auswahl.

Der ID.4 unterstützt Wechselstrom-Laden über einen Typ-2-Anschluss mit max. 11 kW. Beim Laden über Gleichstrom (DC) mittels CCS-Anschluss beträgt die maximale Ladeleistung beim 52-kWh-Akku serienmäßig 50 kW bzw. 100 kW optional. Fahrzeuge mit dem 77-kW-Akku laden mit bis zu 125 kW serienmäßig. Mit dem 2022 erschienenen Software-Update auf Version 3.0 wurde die maximale DC-Ladeleistung von 100/125 auf 110/135 kW angehoben.

Technische Daten 

Das Kofferraumvolumen beträgt 543 Liter, bei umgeklappten Rücksitzlehnen stehen 1.575 Liter zur Verfügung.

Schwestermodelle 
Der Audi Q4 e-tron und der Škoda Enyaq iV sind technisch eng verwandt mit dem VW ID.4 mitsamt ihrer jeweiligen Coupé-Versionen wie den baulich fast identischen VW ID. 5 als Beispiel.

Auszeichnungen 
2021: Erster Platz beim World Car Award.

2022: Den Höhenrekord für Elektroautos stellte am 18. Mai 2022 Rainer Zietlow mit einem VW ID.4 auf. Er fuhr in Bolivien am Vulkan Uturuncu bis auf eine Höhe von 5.816 Meter und kam damit in das Guinness-Buch der Rekorde.

Absatzzahlen

Produktion

Zulassungszahlen in Deutschland 
Obgleich der Konfigurator erst im Januar 2021 geöffnet wurde und die Auslieferungen in Deutschland offiziell ab 2021 begannen, wurden im Jahr 2020 in der Bundesrepublik insgesamt 2.400 ID.4 neu zugelassen. Im ersten kompletten Verkaufsjahr 2021 waren es 12.734 ID.4, 2022 waren es 24.847 Einheiten. Das Kraftfahrt-Bundesamt weist die Zulassungszahlen für ID.4 und ID.5 nicht getrennt aus.

Weblinks 

 ID.4 bei VW (Modelle und Konfigurator)

Einzelnachweise 

Elektroautomodell
Kombilimousine